Das Lenzerheide Open 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Lenzerheide. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 15. bis 23. Juni 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des TC Lenzerheide
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Vaz/Obervaz